Miejscowości w USA:
 Wheatfield – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Jasper
 Wheatfield – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
Gminy w USA:
 Wheatfield (ang. Wheatfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
 Wheatfield (ang. Wheatfield Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jasper
 Wheatfield (ang. Wheatfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Wheatfield (ang. Wheatfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Wheatfield (ang. Wheatfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Wheatfield (ang. Wheatfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Wheatfield – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)